Скра — мужской польский волейбольный клуб из города Белхатува. Основан в 1930 году. 
Выступает в Чемпионате Польши.

В 2000-х годах польский энергоконцерн PGE Polska Grupa Energetyczna приобрёл клуб (стал именоваться PGE Skra Bełchatów).

История 
Волейбольная секция при клубе «Скра» (основанном ещё в 1930 году) появилась в 1957 году. 

В 1992 и 1993 годах команда становится победителем турнира в 3-й лиге. В 1997 году команда получила право играть в 1 лиге. В 2001 году команда, окончив турнир в 1 лиге второй, получила путёвку в Суперлигу.

Из 14 сезонов команда 8 раз становится чемпионом страны. В последнем чемпионате команда была третьей, но при этом завоевала Кубок Польши.

Спортивная арена 

C 14 августа 2006 года домашние игры команда проводит в спортивном зале «Энергия» имени Эдварда Найгебауэра, расположенном в Белхатуве по адресу: ул. Домбровского, 11.

Команда имеет маскот - Пчелу.

Тренеры

Достижения 
 Чемпионат Польши 
  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2018 
  2012, 2017
  2002, 2015, 2016 
 Кубок Польши
  2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2016 
  2004  
 Суперкубок Польши
  2012, 2014, 2017, 2018
 Лига чемпионов ЕКВ 
  2012 
  2008, 2010
 Клубный чемпионат мира
  2009, 2010
  2012

Состав 
Главный тренер:  Филипп Блейн

Ссылки 
Волейбольные клубы Польши
Спорт в Белхатуве

 Официальный сайт ВК «Скра»